Il premio Trofeo KOPPE - Miglior giocatore straniero è un premio sportivo che viene assegnato dal 2013 al miglior giocatore straniero del Campionato Dilettanti, l'unico campionato di calcio di San Marino, durante Calcio Estate, manifestazione sportiva e culturale promossa dalla FSGC. Il premio viene assegnato da una giuria presieduta, fino al 2014, dal giornalista sportivo italiano Giorgio Betti. Dall'edizione 2015, la cura e conduzione dell'evento è passata a Elia Gorini, giornalista di San Marino RTV. Il premio prende il nome dalla azienda Koppe di San Marino che lo mette in palio.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
Pallone di Cristallo
Panchina d'oro (San Marino)
Golden Boy (San Marino)
Panchina d'oro futsal (San Marino)
Futsal Best Player (San Marino)

Collegamenti esterni 
Albo d'oro su San Marino RTV

Premi calcistici
Calcio a San Marino